Thaya (rivier) of Dyje, een rivier in Tsjechië en Oostenrijk
 Dyje (okres Znojmo), een gemeente in Tsjechië